Reva oder REVA bezeichnet:
 Reva (Fahrzeug), militärischer Mannschaftstransportwagen aus Südafrika
 Reva (South Dakota), gemeindefreies Gebiet in den USA
 REVA, indische Kleinwagenmarke

Siehe auch:
 Rewa